Bratya Daskalovi kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Bratia Daskalovi, kommun, Stara Zagora, 
 Bratia Daskalovi, ort, Stara Zagora, Obsjtina Bratia Daskalovi, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar